Waka – rzeka na Litwie
 Waka – część Wilna
 waka – maoryska łódź wiosłowa
 waka – japoński utwór poetycki
 Wak'a – miejsce kultu Inków
 Waka – skała okruchowa
 Waka Waka – piosenka Shakiry, hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
 Waka Biała – miasto na Litwie, w rejonie solecznickim
 Waka Biała – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, w starostwie Pogiry; niegdyś osada fabryczna i majątek ziemski w gminie Rudomino
 Waka Czarna – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, w starostwie Pogiry; niegdyś folwark i zaścianek w gminie Rudomino
 Waka Kowieńska – dawna wieś na Litwie, w obecnym rejonie trockim, na obszarze starostwa Landwarów; niegdyś w gminie Troki
 Waka Murowana – dawna osada fabryczna na Litwie; niegdyś w gminie Troki
 Waka Murowana – część Wilna
 Waka Metropolitalna – dawny majątek ziemski na Litwie; niegdyś w gminie Troki